Мисс Вселенная 1995 () — 44-й ежегодный конкурс красоты, проводился 12 мая 1995 года в Windhoek Country Club Resort, Виндхук, Намибия. За победу на нём соревновалось 82 претендентки. Победительницей стала представительница США, 21-летняя Челси Смит.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

  Победительница
  1-я Вице-мисс
  2-я Вице-мисс
  Топ-6 Финалисток
  Топ-10 Полуфиналисток
 (#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
 Колумбия
 ЮАР
 Канада
 Тринидад и Тобаго
 Пуэрто-Рико
 Доминиканская Республика
 Индия
 Венесуэла
 Сальвадор
 США

Топ-6 
 Тринидад и Тобаго
 США
 Венесуэла
 Индия
 Канада
 Пуэрто-Рико

Топ-3 
 Индия
 США
 Канада

Судьи 
 Энн Магнусон — американская актриса и певица
 Закес Мокае — американский актёр южноафриканского происхождения
 Лусеро — мексиканская певица и актриса
 Дэниэл МакВикар — американский актёр
 Наташа Александровна — российская поп-звезда
 Фил Галло — журналист
 Ванесса Белл Кэллоуэй — американская актриса африканского происхождения
 Питер Квон — американский актёр и мастер боевых искусств
 Ирене Саэс — Мисс Вселенная 1981
 Фредди Тэйлор — актёр

Участницы 

  — Marie-Denise Herrlein
  — Jacqueline Shooter
  — Shammine Tenika Lindsay
  — Deborah Wade
  — Sandra Rivero Zimmermann
  — Donna Landwier
  — Renata Aparecida Bessa Soares
  — Elaine Patricia Henry
  — Boiana Dimitrova
  — Lana Buchberger
  — Anita Lilly Bush
  — Paola Falcone Bacigalupo
  — Tatiana Leonor Castro Abuchaibe
  — Tarita Brown
  — Beatriz Alejandra Alvarado Mejía
  — Maruschka Jansen
  — Clara Davina Rainbow
  — Eva Kotulanova
  — Tina Dam
  — Cándida Lara Betances
  — Radmila Padnizic Arapov
  — Nadia Ezz
  — Eleonora Beatrice Carrillo Alamanni
  — Enel Eha
  — Heli Pirhonen
  — Corina Lauret
  — Ilka Endres
  — Sarah-Jane Southwick
  — Helen Papaioannou
  — Alia Tui Stevens
  — Indira Lili Chinchilla Paz
  — Halina Tam Siu-Wan
  — Andrea Harsanyi
  — Margret Skuladóttir Sigurz
  — Manpreet Brar
  — Susanty Manuhutu
  — Anna Marie McCarthy
  — Jana Kalman
  — Alessandra Meloni
  — Justine Willoughby
  — Narumi Saeki

  — Josephine Wanjiku Mbatia
  — Han Sung-joo
  — Suziela Binte Azrai
  — Sonia Massa
  — Marie Priscilla Mardaymootoo
  — Luz Maria Zetina Lugo
  — Patricia Burt
  — Chantal von Woensel
  — Shelley Jeannine Edwards
  — Linda Asalia Clerk Castillo
  — Toyin Enitan Raji
  — Karah Kirschenheiter
  — Lena Sandvik
  — Michele Jeanette Sage Navarrete
  — Bettina Rosemary Barboza Caffarena
  — Paola Dellepiane Gianotti
  — Joanne Zapanta Santos
  — Magdalena Pecikiewicz
  — Adriana Iria
  — Desirée Louny Lowry Rodríguez
  — Monika Grosu
  — Yulia Alekseeva
  — Maria Payet
  — Tun Neesa Abdullah
  — Nikoleta Mezsarasova
  — Augustine Masilela
  — María Reyes Vásquez
  — Shivani Vasagam
  — Petra Hultgren
  — Sarah Briguet
  — Liao Chia-Yi
  — Phavadee Vichienrat
  — Arlene Peterkin
  — Gamze Saygi
  — Sharleen Rochelle Grant
  — Irina Ivoanova Victorovna Chernomaz
  — Sandra Znidaric
  — Chelsi Mariam-Pearl Smith
  — Kim Marie Ann Boschulte
  — Denyse del Carmen Floreano Camargo
  — Luo Trica Punabantu

Предварительные оценки 

  Победительница
  1-я Вице-мисс
  2-я Вице-мисс
  Топ-6 Финалисток
  Топ-10 Полуфиналисток

Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты, с указанием телеканалов:

 : RTV21
 : Seven Network
 : TW1
 : América 2
 : ZNS-TV
 : ZBM-TV
 : Star!
 : Unitel
 : БНТ 1
 : CBC Television
 : CCTV-1
 : Canal A
 : Teletica
 : Cyprus Broadcasting Corporation
 : Star! Scandinavia и NonStop Television
 : Color Vision
 : Ecuavisa
 : MBC3
 : TCS
 : Star! и Viasat Baltics
 : MTV3, Star! Scandinavia и NonStop Television
 : Paris Première
 : Das Vierte 
 : ANT1
 : Canal 11
 : TVB Pearl
 : m1
 : Star! Scandinavia и NonStop Television|Showtime Scandinavia
 : DD National
 : Indosiar
 : RTE One
 : Второй канал
 : Stream
 : Ination TV

 : NHK
 : KBS1
 : Star! и Viasat Baltics
 : LBC и MBC 3
 : TV1
 : TVM
 : Canal de las Estrellas
 : TV Myanmar
  (host country): NBC
 : Star!
 : Televicentro
 : TV2
 : Telemetro
 : ATV
 : ABC 5
 : TVP2
 : RTP1
 : WAPA-TV
 : TVR1
 : Television Corporation of Singapore
 : TVE1
 : Radio Television of Serbia
 : Star! Scandinavia и NonStop Television
 : SF 1
 : Chinese Television System
 : Channel 7
 : CCN TV6
 : NTV
 : Первый национальный канал
 : MBC3
 : BBC One
 : CBS
 : Venevisión
 : VTV1

Примечание

См. также 
 Мисс Мира 1995
 Мисс Интернешнл 1995

Ссылки 
 Мисс Вселенная 1995
 Beauty pageants Worldwide 
 Jimmy’s Pageant Page

Мисс Вселенная
1995 год в Намибии
События 12 мая
Май 1995 года